Copa Chevallier Boutell 1926 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz czwarty w 1926 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1926 został zespół Argentyny.

1926 w Ameryce Południowej
1926 w piłce nożnej
Copa Chevallier Boutell